Saggi (Essais) – opera di Michel de Montaigne pubblicata per la prima volta nel 1580
 Saggi (Essays) – opera di Francesco Bacone pubblicata per la prima volta nel 1597
 Saggi  – collana editoriale della Giulio Einaudi Editore

Pagine correlate 
 Saggio (disambigua)